Donal McKeown – vescovo cattolico nordirlandese
 Fintan McKeown – attore irlandese
 Kaylee McKeown – nuotatrice australiana
 Rory McKeown – calciatore nordirlandese
 Taylor McKeown – nuotatrice australiana